Фтороксивольфрамат — неорганическое соединение, соль фтороксивольфрамовой кислоты:

 Фтороксивольфрамат аммония 
 Фтороксивольфрамат калия 
 Фтороксивольфрамат таллия